Терновый венец:
 Терновый венец — венец из ветвей растений с шипами (терниями), согласно Евангелиям, водруженный на голову Иисуса Христа римскими воинами.
 Терновый венец — морская звезда Acanthaster planci.
 «Терновый венец» — фильм В. Угличина, 2006 г.